Брест-2 () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Брест.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли южные кварталы города Брест.

Политика 
С 2021 года кантон в Совете департамента Финистер представляют Бартелеми Гонелла (Barthélémy Gonella) (Разные левые) и Полин Луи-Жозеф-Доге (Pauline Louis-Joseph-Dogué) (Европа Экология Зелёные).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер